RS03 steht für:
 RS03, ein in der DDR gebauter Traktor

RS-03 steht für:
 , ISO-3166-2-Code des serbischen Bezirkes

RS03